Христи́на Васи́лева Мо́рфова (; 24 апреля 1889, Стара-Загора, Болгария — 1 июня 1936, Пирдоп, Болгария) — болгарская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог и общественный деятель. Одна из крупнейших болгарских оперных певиц. Сестра композитора .

Биография  
Училась в частной Певческой школе Марии Пиводы в Праге. Там же в 1910 году дебютировала на сцене («Проданная невеста»). Пела также в Оперном театре в Брно. С 1913 солистка «Болгарского оперного товарищества» (с 1921 года — Софийская народная опера). С 1913 года выступала и как концертирующая певица, исполняя, кроме оперных арий, болгарские, чешские народные песни и песни других славянских народов. С 1916 года гастролировала в Берлине, Милане, Париже, Лондоне. В 1916—1931 годах — солистка Национального театра в Праге. В 1931—1936 годах преподавала в Музыкальной академии в Софии. Среди учеников — Райна Михайлова, , Любомир Вишегонов, Гюрга Пинджурова, Иванка Митева-Коралова и другие. Гастролировала во многих странах, в том числе и в СССР (в 1935 году), после чего была уволена как из Академии, так и из Софийской народной оперы. Погибла в автомобильной катастрофе недалеко от Софии.

Партии 
 «Аида» Верди — Аида
 «Сельская честь» Масканьи — Сантуцца
 «Самсон и Далила» Сен-Санса — Далила
 «Лакме» Делиба — Лакме
 «Фауст» Гуно — Маргарита
 «Волшебная флейта» Моцарта — Царица ночи
 «Её падчерица» Яначека — Енуфа
 «Проданная невеста» Сметаны — Марженка

Память 
 в городе Варна есть улица Христины Морфовой
 В 1936 году в Софии основан Женский хор имени Христины Морфовой ()

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 356 — ISBN 5-85270-033-9
 Морфов Б., Незабравимата Xристина Морфова. — София, 1980.

Ссылки 

Преподаватели Национальной музыкальной академии (София)
Общественные деятели Болгарии
Сопрано
Погибшие в автомобильных катастрофах